Bolgar (cidade medieval)
 Bolgar (cidade moderna)